Camplong kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Camplong, Hérault, departementet Hérault i regionen Occitanien,

Indonesien 

 Kecamatan Camplong, distrikt, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar